Severiano Melo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Severiano Melo (ort), Rio Grande do Norte, 
 Severiano Melo (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar